Dans la mythologie grecque, Philoctète est le fils de Péan et le compagnon d'Héraclès.
 Philoctète est une tragédie grecque d'Eschyle, représentée probablement en -475.
 Philoctète est une tragédie grecque d'Euripide, représentée en -431.
 Philoctète est une tragédie grecque de Sophocle.
 Philoctète est une pièce de théâtre d'André Gide.
 Philoctète est une pièce de théâtre d'Heiner Müller.
 Philoctète est une pièce de théâtre de Jean-Pierre Siméon.
 Philoctète est le professeur du héros dans le dessin animé Hercule.
 René Philoctète (1932-1995) est écrivain haïtien.